Plesná bezeichnet

Plesná (Fleißen), Stadt im Okres Cheb, Tschechien
Plesná (Pleßna), Ortsteil von Ostrava, Tschechien
Plesná, Zufluss der Eger in Deutschland und Tschechien, siehe Fleißenbach
Plesná, Berg im Böhmerwald, siehe Lackenberg (Bayerischer Wald)